Niemcy:
 Heringen (Werra) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Heringen/Helme – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Nordhausen

Zobacz też:
 Heeringen